Weindorf ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Weindorf (* 18. Mai 1964), deutscher Musiker (Schlagzeug), Sänger, Komponist und Musikproduzent
 Berthold Weindorf (* 18. März 1956), deutscher Musiker (Klarinette, Saxophon), Tonmeister, Musikproduzent und Komponist
 Clemens Weindorf (* 13. August 1959), deutscher Musiker (Horn), Musikproduzent und Komponist
 Hermann Weindorf (* 31. Mai 1953), deutscher Musiker (Keyboard), Sänger, Komponist und Musikproduzent
 Tobias Weindorf (* 29. Juni 1980), deutscher Jazzmusiker

Weindorf steht für:
 Weindorf (Murnau am Staffelsee), Ortsteil von Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Weindorf Koblenz, Gastronomiebetrieb in Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Heilbronner Weindorf, Weinfest in Heilbronn, Baden-Württemberg
 Stuttgarter Weindorf, Weinfest in Stuttgart, Baden-Württemberg

 Weindorf (Gemeinde Guttaring), Ortschaft der Gemeinde Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Weindorf (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Weindorf (Gemeinde Senftenbach), Ortschaft der Gemeinde Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Pilisborosjenő (deutsch: Weindorf), Gemeinde im Komitat Pest, Ungarn

 Weindorf Varieté, Düsseldorf, siehe Zauber-Pedia

 Weinort

Siehe auch